Die 2. Liga 2002/03 war die 55. Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 3. August 2002 und endete am 7. Juni 2003.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an 34 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg direkt in die 1. Liga auf, während der Zweit- und Drittplatzierte über die Play-offs aufsteigen konnte. Die letzten fünf Teams stiegen in die 3. Liga ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Play-offs 
Die Spiele fanden vom 14. bis 22. Juni 2003 statt.

|}

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabellen auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2002
Fußballsaison 2002/03